Beeld Van Vincent En Theo Van Gogh, een standbeeld voor de schilder en zijn broer in de Nederlandse plaats Zundert
 Beeld van Vincent van Gogh, een standbeeld voor de schilder in de Franse plaats Auvers-sur-Oise
 De Schreeuw (beeld), een monument in Amsterdam voor regisseur, televisiemaker, columnist en opiniemaker Theo van Gogh